Alicja Sabaudzka (lub Alix, ; ur. prawd. w 1209, zm. w 1277) – sabaudzka księżniczka, córka Tomasza I Sabaudzkiego i Małgorzaty Genewskiej, hrabiego i hrabiny Sabaudii. Była zaangażowana w życie religijne i stała się w 1250 przełożoną opactwa św. Piotra Nonnains w Lyonie, którą była do swojej śmierci w 1277.

Urodziny w domu Savoia 
Alicja była dwunastym z piętnastu dzieci Tomasza I i Małgorzaty. Jest wspominana razem z Agatą, który była zakonnica razem z nią.

Życie religijne 
Nie znamy daty przyjęcia przez nią sukni zakonnej. W wieku 41 lat została przełożoną opactwa św. Piotra Nonnains w Lyonie. Nominacja na ksienię wynikała z wpływów jej brat Filipa, w tym czasie arcybiskupa Lyonu, który w tym okresie nie był wyświęcony na kapłana, ale był bardzo oddany swojej rodzinie i starał się ją wspierać, jak tylko jest to możliwe.

Śmierć i pogrzeb 
Umiera w 1277 i została pochowana, jako członek dynastii Sabaudzkiej, w opactwie Hautecombe. Jej młodsza siostra Agata Sabaudzka przejmuje obowiązki ksieni.

Przypisy

Rodowód 

Dynastia sabaudzka
Zmarli w 1277
Urodzeni w 1209